Старая Толковка — название нескольких населённых пунктов:
 Старая Толковка — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Старая Толковка — деревня в Ковылкинском районе Республики Мордовия.